Альфа Этники 1985/1986 годов () — 50-й сезон чемпионата Греции по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат Греции на rsssf.com

1985/1986
Греция
Греция
Спорт в Греции в 1985 году
Спорт в Греции в 1986 году